Шон Джеймс Пронгер (,  30 листопада 1972, Тандер-Бей) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Старший брат Кріса Пронгера.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1989 року в «Тандер-Бей Флаєрс».

1991 року був обраний на драфті НХЛ під 51-м загальним номером командою «Ванкувер Канакс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 12 років, захищав кольори команд «Анагайм Дакс», «Піттсбург Пінгвінс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Бостон Брюїнс», «Колумбус Блю-Джекетс», «Ванкувер Канакс» та «Франкфурт Лайонс».

Усього провів 260 матчів у НХЛ, включаючи 14 матчів плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Колумбус Блю-Джекетс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ліги Східного узбережжя
Задрафтовані «Ванкувер Канакс»
Уродженці Тандер-Бея